Вонджон () — 24-й правитель корейского государства Корё, правивший в 1259—1274 годах. Имя — Сик.

Вторые имена — Ильсин () и Чин.

Посмертные титулы — Чхунгён Сунхё-тэван.

Приход к власти.

Он взошел на престол с помощью Хубилай-хана . Во время своего правления Корё стал вассалом основанной монголами династий Юань в Китае.

В 1269 году военачальник Им Ён организовал государственный переворот, чтобы свергнуть Вонджона. Хубилай-хан послал 3000 солдат, чтобы вытеснить силы повстанцев. Вонджон посетил императорский двор в 1271 году после своего повторного воцарения.

Вонджон был старшим сыном предыдущего короля Коджона.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё